Seqüència (cinema)
 Astronomia:
 Seqüència de Hubble, classificació de tipus de galàxies desenvolupada per Edwin Hubble
 Seqüència principal, corba en què es troben la majoria dels estels d'un diagrama Hertzsprung-Russell
 Biologia:
 Seqüència de nucleòtids o seqüència genètica, successió de lletres que representen l'estructura primària d'una molècula d'àcid nucleic 
 Seqüència d'aminoàcids o seqüència peptídica, ordre en què els aminoàcids s'encadenen dins dels pèptids i les proteïnes
 Seqüència motiu, patró de nucleòtids o aminoàcids que està molt estesa
 Seqüència reguladora, segment d'ADN on les proteïnes d'unió al DNA es lliguen preferentment
 Informàtica:
 Diagrama de seqüència, diagrama usat per modelar la interacció entre objectes en un sistema segons UML
 Seqüència pseudoaleatòria o seqüència de pseudosoroll, grup de seqüències binàries que presenten propietats aleatòries semblades a les del soroll.
 Literatura: Seqüència de Santa Eulàlia, primer text literari escrit en el romanç que donaria lloc al francès
 Matemàtica:
 Seqüència o successió (matemàtiques), llista ordenada d'objectes
 Seqüència d'enters, llista ordenada de nombres enters
 Seqüència de Farey, seqüència de les fraccions irreductibles entre 0 i 1 en la qual el denominador és inferior o igual a n i en ordre creixent
 Seqüència de Sylvester, en teoria dels nombres, seqüència d'enters en què cada membre és el producte dels membres anteriors més u
 Música: Seqüència gregoriana, forma de cant medieval